Gorunești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gorunești (Slătioara), Dorf im Kreis Vâlcea
 Gorunești (Bălcești), Dorf im Kreis Vâlcea